Соколов — хутор в Кошехабльском муниципальном районе Республики Адыгея России.

Входит в Егерухайское сельское поселение.

Население

Улицы 
 Восточная,
 Западная,
 Колхозная,
 Новая,
 Северная.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кошехабльского района